A Wendy és Marine (eredeti cím: Les Sisters) 2017-től vetített francia 2D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet Christophe Cazenove és William Maury alkotott.

Franciaországban 2017. augusztus 28-én az M6, majd 2018-tól a Télétoon+, míg Magyarországon a Minimax mutatta be 2022. március 11-én.

Cselekmény 
Két kirobbanóan erős egyéniség egy fedél alatt. Ők Wendy és Marine. Marine hiperaktivitásával és újabbnál újabb ötleteivel néha az őrületbe kergeti nővérét, Wendy-t, aki tinédzserként már a felnőttek életére vágyik.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
A szinkront a Minimax megbízásából a Direct Dub Studios készítette.

 Felolvasó: Kisfalusi Lehel
 Magyar szöveg: Bordács-Szilas Ildikó, Fekete Eszter, R Szabó Anita, Sulyok Boriska
 Hangmérnök és vágó: Pap Krisztián
 Gyártásvezető: Masoll Ildikó
 Szinkronrendező: Vadász Bea
 Produkciós vezető: Witzenleiter Kitty
 További magyar hangok: Czető Ádám, Kapácsy Miklós, Dézsy Szabó Gábor, Fehérváry Márton, Orosz Gergely, Bordás János, Joó Gábor, Pekár Adrienn, Bognár Tamás, Makay Andrea, Galbenisz Tomasz, Juhász Zoltán, Markovics Tamás, Vadász Bea, Pál Dániel Máté, Czető Roland, Vámos Mónika, Molnár Ilona

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek

További információk 

2017-ben bemutatott televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok